Самутсакхон:

 Самутсакхон — провинция в центральной части Таиланда.
 Самутсакхон — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Самутсакхон — футбольный клуб из Таиланда